Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2013 war die 22. Austragung der Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 6. bis 12. August 2013 in der chinesischen Provinzhauptstadt Shenyang statt.

Weltmeisterin wurde die Chinesin Yu Han, die im Finale die Taiwanerin Lin Yuan-chun mit 9:1 besiegte. Den dritten Platz belegte Liu Shasha, Tan Ho-yun wurde Vierte. Titelverteidigerin war die Engländerin Kelly Fisher, die im Achtelfinale gegen Tan ausschied.

Modus 
Die 64 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 32 wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Ausspielziel waren sieben Spiele in der Doppel-K.-o.-Phase und neun Spiele in der Finalrunde. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2013 bei azbilliards.com
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2013 bei sixpockets.de

2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Shenyang
Frauen (Volksrepublik China)